Phú Nghĩa (eiland)
 Phú Nghĩa (Bình Phước)
 Phú Nghĩa (Hanoi)